Gala steht für:

 festliche Veranstaltung
 Gala (Apfel), eine Apfelsorte
 Gala (Kartoffel), eine frühreife Kartoffelsorte
 Gala (Sängerin) (* 1975), italienische Sängerin
 Gala Éluard Dalí (1894–1982), russischstämmige Muse und Ehefrau von Paul Éluard und Salvador Dalí
 Gala (Zeitschrift), eine deutsche Illustrierte
 Gala (französische Zeitschrift), ein wöchentlich erscheinendes französisches Magazin
 Gala (Massylier), antiker numidischer Herrscher, Vater von König Massinissa
 Gala (Sportartikelhersteller), ein tschechischer Sportartikelhersteller
 Gala (1961), französischer Kurzfilm
 Gala (2008), japanischer Kurzfilm
 Gala Inc., eine japanische Onlinespielefirma
 Isuzu Gala Mio, ein Reisebus des Fahrzeugherstellers Isuzu
 Gala RFC, ein Rugbyclub aus Galashiels, Schottland
 eine Abkürzung für den Sportverein Galatasaray Istanbul 
 Gala (Fernsehsendung), Boulevardmagazin bei RTL

Gala ist der Name folgender Orte:
 Gala (Schweden), Ortschaft in der Gemeinde Örnsköldsvik, Schweden
 bis 1948 Name der Gemeinde Holice (Slowakei)
 Gala (Osttimor), Ort im Suco Beco
 Gålå, norwegischer Wintersportort

Gala ist der Familienname folgender Personen:
 Gabe Gala (* 1989), kanadischer Fußballspieler
 Mumin Gala (* 1986), Leichtathlet aus Dschibuti
 Rico Gala, Pseudonym von Werner Ackermann (1892–1982), deutscher Schriftsteller

GALA steht als Abkürzung für:
 G.A.L.A., der österreichische Gay And Lesbian Award, siehe HOSI Linz #G.A.L.A.
 Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung, eine Komfortfunktion für Kraftfahrzeuge
 Globalization and Localization Association, ein internationaler Verband für Software-Sprachlokalisierung und -Internationalisierung

GalA steht für:
 Galacturonsäure, ein Monosaccharid

GaLa steht für:
 Garten- und Landschaftsbau, auch als GaLaBau

Siehe auch:

Abkürzung